Malamorenò si può riferire a:
Malamorenò, singolo della cantante Arisa del 2010
Malamorenò, album della cantante Arisa del 2010